Тепетла има више значења:

 Тепетла (Сан Себастијан Тлакотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепетла (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепетла (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику